Erna Woermann bezeichnet:

 Erna Woermann (Person), deutsche Kauffrau
 Erna Woermann (Schiff, 1884), ein Passagierschiff
 Erna Woermann (Schiff, 1902), ein Passagierschiff